Melike significa "reina" i s'utilitza com a nom de dona en turc. Persones amb el nom Melike inclouen:
 Melike Pekel - jugadora de futbol turca
 Melike Zobu - actriu turca